Алия Джерзелез (, ) — легендарный герой мусульманского фольклора Боснии и Герцеговины и северных районов Албании.

Имя героя происходит от турецкого слова gürzi (Булава) и означает воин с булавой.

Джерзелез Алия обладал данной ему волшебницами-вилами небывалой физической силой. Является собирательным образом, прототипами которого послужили несколько реально существовавших удальцов, в частности, живший в середине XV века мелкий феодал некий Герз Эляс.
Мусульманам боснийской Краины для поэтического образа Алии Джерзелез послужил сербский (христианский) князь Кралевич Марко. По другим данным — санджак-бей Али-бей Михалоглу.

Триптих «Путь Алии Джерзелеза» (1918—1920) стал первым прозаическим произведением Нобелевского лауреата в области литературы 1961 г. Иво Андрича .

Один из самых старых домов в Сараево, «Дом Алии Джерзелеза», назван в его честь. имя легендарного героя носят улицы в нескольких городах Боснии и Герцеговины.

Источник 
 H. T. Norris. Islam in the Balkans: Religion and Society Between Europe and the Arab World. C. Hurst & Co. Publishers, 1993

Литература Боснии и Герцеговины
Литература Албании
Персонажи легенд
Фольклор Албании
Фольклор Боснии и Герцеговины